Zygmunt Nowakowski – aktor, reżyser, pisarz, publicysta
 Zygmunt Nowakowski – działacz komunistyczny i związkowy